Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2002 se konalo ve dnech 4. až 6. ledna 2002 v rychlobruslařské hale Gunda Niemann-Stirnemann Halle v německém Erfurtu. Jednalo se o 13. společné mistrovství Evropy a celkově o 27. evropský ženský šampionát a 96. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajoval titul pouze Rus Dmitrij Šepel, Němka Gunda Niemannová-Stirnemannová zde nestartovala.

V roce 2002 zvítězili Nizozemec Jochem Uytdehaage, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Anni Friesingerová (druhé evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startoval pouze Miroslav Vtípil.

Muži 
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 33 závodníků z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Norsko (3), Belgie (2), Finsko (2), Itálie (2), Rakousko (2), Švédsko (2), Bělorusko (1), Česko (1), Maďarsko (1), Polsko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

* pád

Ženy 
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 25 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Rumunsko (3), Norsko (2), Polsko (2), Bělorusko (1), Finsko (1), Itálie (1), Lotyšsko (1), Maďarsko (1), Rakousko (1).

Externí odkazy 
  Výsledky z Mistrovství Evropy 2002, speedskatingnews.info

2002
Rychlobruslení v roce 2002
Rychlobruslení v Německu
Sport v Německu v roce 2002
Sport v Erfurtu
Sport v Evropě v roce 2002